Hersbach bezeichnet geografische Objekte:

 Ortsteil Hersbach der Gemeinde Mürlenbach im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Weiler Hersbach in der Gemeinde Hauneck im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland
 Ortsteil Hersbach in der Gemeinde Bergenhusen im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Ortsteil Hersbach der Gemeinde Wisches im Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Oberhersbach, eine in der Kerspetalsperre versunkene Hofschaft in Halver, Nordrhein-Westfalen
 Niederhersbach, eine in der Kerspetalsperre versunkene Hofschaft in Halver, Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Heresbach
 Heerbach
 Herrbach
 Herresbach